Vlag van La Rioja (Argentinië), de vlag van een Argentijnse provincie;
  Vlag van La Rioja (Spanje), de vlag van een Spaanse autonome regio en provincie.